Enselbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Enselbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers über den Mühlkanal bei Enslingen, Gemeinde Untermünkheim, Landkreis Schwäbisch Hall
 Enselbach (Tieflachkanal), am Unterlauf auch Bruchgraben, rechter Zufluss des hier noch Tieflachschütterle genannten Tieflachkanals (zur Schutter) bei Höfen, Gemeinde Schutterwald, Ortenaukreis

Siehe auch:
 Ensbach
 Enzenbach